Tower Bloxx es un videojuego de estrategia y rompecabezas desarrollado por la empresa Digital Chocolate, cuyo tema base son los rascacielos. El juego posee dos modalidades, la primera "Construir una ciudad", y la segunda "Juego rápido". Este último es una especie de modalidad "sin fin" tal y como son otros juegos de rompecabezas.

Construir una ciudad 
El objetivo de este videojuego es construir una ciudad con la mayor cantidad de habitantes posible, construyendo varios tipos de edificios: Residenciales (de color azul), Comerciales (rojo), de Oficinas (verde) y de Lujo (amarillo). El número de personas que pueden ser habitantes de cualquier torre está directamente relacionado con la habilidad del jugador desempeñada en un "minijuego" donde se "va construyendo" la torre en cuestión. Mientras más preciso es el jugador al colocar las partes ("Bloques") de la torre, más personas la habitarán.
A medida que la población vaya aumentando, la categoría de la ciudad también lo hará. Existe un máximo de 20 niveles que el jugador debe alcanzar, de los cuales, el último se logra alcanzando una población de 19 mil personas (una ciudad de categoría Megalópolis). El jugador es notificado de cada logro que vaya obteniendo mediante cuadros de diálogo, por ejemplo: cuando la ciudad aumenta de nivel, si hay nuevos edificios disponibles, entre otros. El jugador tiene la posibilidad de desbloquear tres nuevas torres de acuerdo al progreso (el jugador empieza con la Torre residencial azul), asimismo la opción de, "construyendo" eficientemente (con mayor precisión), otorgar un "techo" especial (bónus) al edificio en cuestión, lo cual aumenta la población de dicho edificio.
El juego posee un apartado de "Altas Puntuaciones" donde se muestra la mejor puntuación lograda en la modalidad de "Construir una ciudad". Se tiene registro de una puntuación de 40.068 en esta modalidad, alcanzada por Javier Sanz Lorenzo, superando al récord anterior por Ryan Bradley Yuen de 35.482. El español Miguel Angél González Blanco, posee el récord de la mayor población en un único edificio, siendo éste en la "Torre de lujo" (amarillo) con 2.815 habitantes.
El juego posee un apartado de "Maximas Puntuaciones" donde se muestra la mejor puntuación lograda en la modalidad de "Construir una ciudad". Se tiene registro de una puntuación de 67.992 en esta modalidad, alcanzada por Javier Sanz Lorenzo, superando al récord anterior por Ryan Bradley Yuen de 51.792. El español Miguel Angél González Blanco, posee el récord de la mayor población en un único edificio, siendo éste en la "Rascacielos" (amarillo) con 5.415 habitantes.

Existen algunas reglas básicas que definen el juego en esta modalidad:
 Las torres azules pueden ser colocadas en cualquier recuadro de la "ciudad". Tienen poca capacidad de población y su altura llega al máximo de 10 bloques.
 Las torres rojas pueden ser colocadas en un recuadro donde ésta posea una torre azul adyacente. Su altura máxima es de 20 bloques. (Se desbloquea al alcanzar una población de 250).
 Las torres verdes pueden ser construidas solo si tienen adyacentes al menos una torre azul y una torre roja. La altura máxima de las torres verdes es de 30 bloques. (Se desbloquea al alcanzar una población de 550).
 Las torres amarillas, con una altura máxima de 40 bloques, son las que más población soportan y deben ser construidas con una torre azul, una roja y una verde adyacentes. (Se desbloquea al alcanzar una población de 1000).
Cabe destacar que el jugador tiene 3 oportunidades de fallar en la colocación de los bloques antes de detener la construcción. Si esto pasa, el edificio queda a la altura lograda y se puede decidir si colocarlo en algún recuadro disponible, o demolerlo y construir uno nuevo. El jugador debe buscar una estrategia para lograr la mayor cantidad de población y así alcanzar el objetivo principal (superar los 20 desafíos).

Juego rápido 
Esta modalidad es una especie de modo "infinito" en el cual el jugador juega el mini juego (tal y como en modo "Construir una ciudad") pero sin límite alguno en el número de bloques. Sin embargo, sí posee el límite de 3 intentos fallidos.
En el mini juego, el fondo de la pantalla empieza en el suelo (como también sucede en la otra modalidad), pero poco a poco sube, a medida que se colocan los bloques. De manera jocosa, el jugador podrá ver cómo su edificio supera la altura de la Luna y otros planetas.
Las altas puntuaciones se clasifican en las mayores tres obtenidas, mostrando a su vez la cantidad de bloques colocados en dichos récords.

Otras versiones 
 En marzo, 2007, la empresa desarrolladora publicó una versión en formato Adobe Flash. Esta versión, modificada para trabajar correlacionada con la estructura de la plataforma, se encuentra disponible para los usuarios de la red social informática Facebook, otorgando un sentido competitivo al juego, al mostrar las puntuaciones de otros usuarios.
 Otras ediciones especiales fueron lanzadas, como Santa's Tower Bloxx y 3D Santa's Tower Bloxx.
 La versión Deluxe 3D fue lanzada en febrero, 2008.
 La versión para computadora de Tower Bloxx Deluxe fue publicada en junio, 2008.
 City Bloxx es una versión renombrada del juego para teléfonos celulares y otros dispositivos móviles semejantes. Y es empaquetado de fábrica en modelos de teléfonos celulares desarrollados por Nokia, como los modelos Nokia 5300 y Nokia 5220, entre otros.

Véase también 
 Simcity
 Rascacielos
 Digital Chocolate

Enlaces externos 
 Digital Chocolate Tower Bloxx (en inglés).

Videojuegos de estrategia